Aardrijkskunde
 Jacob City, plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Jacob-Bellecombette, gemeente in het Franse departement Savoie
 St. Jacob, plaats in de Amerikaanse staat Illinois

Bedrijf
 De Vrienden van Jacob, voormalig Nederlands restaurant

Bouwwerk
 Jacob en Annagasthuis, hofje in de Nederlandse stad Groningen

Media
 De Brieven van Jacob, vijfde seizoen van de Nederlandse soapserie De Club van Sinterklaas
 De Ware Jacob, Nederlands humoristisch-satirisch tijdschrift
 Jacob's Ladder, Amerikaanse psychologische horrorfilm uit 1990
 Les Aventures de Rabbi Jacob, Frans-Italiaanse komische film uit 1973

Muziek
 De brieven van Jacob, single van Coole Piet uit 2004
 Jacob's Song, single van de Nederlandse singer-songwriter Douwe Bob uit 2016
 Vader Jacob of Broeder Jacob, kinderliedje

Personen met de achternaam Jacob
 Antoon Jacob, Belgisch hoogleraar en Vlaams activist en collaborateur
 Domien Jacob, Belgisch gymnast
 Florimond Jacob, Belgisch politicus
 Francis Jacob, Frans organist, klavecimbelspeler en muziekpedagoog
 François Jacob, Frans bioloog
 Gordon Jacob, Brits componist, dirigent en muziekpedagoog
 Gunter Jacob, Belgisch voetballer
 Irène Jacob, Zwitsers actrice
 Jean-Gilles Jacob, architect uit het prinsbisdom Luik
 Marius Jacob, Frans anarchist en crimineel
 Max Jacob, Franse dichter, schrijver en schilder
 Max Jacob, Duits poppenspeler
 Trevor Jacob, Amerikaans snowboarder
 Werner Jacob, Nederlands politicus

Voeding
 Broeder Jacob, Belgisch biermerk

Voornaam
 Jacob, jongensnaam

Andere
 Lange Jacob, folklorefiguur uit de Nederlandse stad Sneek

Zie ook 
 Jacobs (doorverwijspagina)
 Jakob (doorverwijspagina)
 Orde van Sint Jacob (doorverwijspagina)
 s'Jacob (doorverwijspagina)
 Sint-Jacob (doorverwijspagina)
 Sint-Jacobskerk (doorverwijspagina)